Села в Україні:
 Вовча Балка — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Вовча Балка — Полтавська область, Машівський район
Об'єкти природно-заповідного фонду:
 Вовча Балка — ландшафтний заказник в Новоодеському районі Миколаївської області
 Вовча Балка — ботанічний заказник в Запорізькому районі Запорізької області
 Вовча Балка — ентомологічний заказник в Бердянському районі Запорізької області